Der Cook Islands Round Cup 2016 war die 46. Spielzeit des höchsten Fußballwettbewerbs der Cookinseln für Männer. Die Saison begann am 26. August 2016 und endete am 29. November 2016.

Titelverteidiger war der Tupapa FC, der in diesem Jahr den zweiten Platz belegen konnte. Neuer Meister wurde der Puaikura FC.

Modus 
Am Cook Islands Round Cup nahmen in diesem Jahr sieben Mannschaften teil. Jede Mannschaft spielte in Hin- und Rückrunde gegen jedes andere Team und hatte einmal pro Runde spielfrei. Insgesamt wurden somit 14 Spieltage ausgetragen.

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 

2016
Fußballsaison 2016